

Espanha
 La Rioja (Espanha) — uma comunidade autónoma e província da Espanha 
 Rioja (vinho) — tipo de vinho produzido na região com o mesmo nome

Argentina
 Rioja (província da Argentina)
 Rioja (cidade da Argentina) — cidade capital da província do mesmo nome

Peru
 Rioja (província do Peru) — província da região de São Martim
 Rioja (distrito) — distrito da província homônima

Desambiguação
Desambiguações de topônimos